Трн се може односити на:

 Трн, оштри одбрамбени израштај на биљци

или

 Трн (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Србија
 Трн (Урошевац), насеље у општини Урошевац, КиМ, Србија
 Трн (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Трн (Широки Бријег), насеље у општини Широки Бријег, Федерација БиХ, БиХ
 Трн (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ, БиХ
 Трн (Сливно), насеље у општини Сливно, Хрватска
 Трн (Девол), насеље у општини Девол, Албанија
 Трн (Битољ), насеље у општини Битољ, Северна Македонија
 Трн (град), град и седиште истоимене општине у Перничкој области, Бугарска
 Општина Трн, општина у Перничкој области, Бугарска

Види још 
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трновче